Kröger, Kroeger:
 Adam Jordan Kröger
 Carl Kröger
 Frida Kröger-Nygren
 Marina Kröger 
 Meike Kröger 
 Theodor Kröger 
 Tonio Kröger

Kroeger 
 Chad Kroeger
 Erhard Kroeger
 Mike Kroeger

Se även 
 Kreuger
 Kruger

Efternamn